Juan I José de Liechtenstein (en alemán: Johann Baptist Josef Adam Johann Nepomuk Aloys Franz de Paula von Liechtenstein) (Viena, 26 de junio de 1760 - Ibídem, 20 de abril de 1836) fue príncipe de Liechtenstein entre 1805 y 1806 y por segunda vez desde 1814 hasta 1836.

Primeros años de vida 
Era hijo del príncipe Francisco José I de Liechtenstein y de su esposa, la condesa María Leopoldina de Sternberg.

Fue el último príncipe de Liechtenstein en gobernar bajo el Sacro Imperio Romano Germánico entre 1805 y 1806 y como regente de Liechtenstein desde 1806 hasta 1814.

Matrimonio y descendencia 
Juan I José se casó en Viena el 12 de abril de 1792 con la landgravina Josefa Sofía de Fürstenberg-Weitra (1776 - 1848).

De este matrimonio nacieron 14 hijos:
 María Leopoldina (1793-1808), muerta en la adolescencia.
 Carolina (1795), muerta al nacer.
 Luis II (1796-1858), casado con la condesa Francisca Kinsky de Wchinitz y Tettau (1813-1881).
 María Sofía (1798-1869), casada con el conde Vincente Esterházy de Galántha (1787-1835), sin descendencia. 
 María Josefa (1800-1884), nunca se casó y sin descendencia.
 Francisco de Paula (1802-1887), casado con la condesa Julia Eudoxia Potocka-Piława (1818-1895), con descendencia. 
 Carlos Juan (1803-1871), casado con la condesa de Grüne, Rosalie d'Hemricourt (1805-1841), con descendencia.
 Clotilde Leopoldina (1804-1807), muerta en la infancia.
 Enriqueta (1806-1886), casada con el conde José Hunyady de Kethély (1801-1869), con descendencia.
 Federico Adalberto (1807-1885), casado con la soprano alemana Juana Sofía Cristiana Löwe (1815-1866), sin descendencia.
 Eduardo Francisco (1809-1864), casado con la condesa Honoria Choloniowa-Choloniewska (1813-1869), con descendencia.
 Augusto Luis (1810-1824), muerto en la adolescencia.
 Ida Leopoldina (1811-1884), casada con el IV príncipe Paar, Carlos Borromeo, Barón de Hartberg y Krottenstein (1806-1881), con descendencia.
 Rodolfo (1816-1848), nunca se casó y sin descendencia.

Distinciones honoríficas 
  Caballero gran cruz de la Orden Militar de María Teresa (, 1801).
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro ( Rama austríaca, 1806).
  Caballero de tercera clase de la Orden de San Jorge ().

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 "Costados", Gonçalo de Mesquita da Silveira de Vasconcelos e Sousa, Librería Esquina, 1.ª Edición, Oporto, 1997, N.º 106
 Arnold, James R. Marengo & Hohenlinden. Barnsley, Yorkshire del Sur, Reino Unido: Pen & Sword, 2005. ISBN 1-84415-279-0
 Bowden, Scotty & Tarbox, Charlie. Armies on the Danube 1809. Arlington, Texas: Empire Games Press, 1980.
 Chandler, David. The Campaigns of Napoleon. Nueva York: Macmillan, 1966.
 Smith, Digby. The Napoleonic Wars Data Book. Londres: Greenhill, 1998. ISBN 1-85367-276-9

Príncipes de Liechtenstein
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de tercera clase de la Orden de San Jorge
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico